Toponímia:
 Entitats de població:
 Saint-Louis (Alt Rin), municipi francès a la regió d'Alsàcia, departament de l'Alt Rin
 Saint Louis (Missouri), àrea metropolitana més gran en l'estat de Missouri als Estats Units
 Saint-Louis-et-Parahou, municipi de la regió del Llenguadoc-Rosselló, al departament de l'Aude
 Saint-Louis (illa de la Reunió), municipi de l'illa de la Reunió
 Saint-Louis (Guadalupe), municipi francès a Guadalupe a les Petites Antilles
 St. Louis (Oklahoma), poble dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma
 Saint-Louis (Senegal), municipi senegalès
 Cantó de Saint-Louis-1, cantó de l'illa de la Reunió, regió d'ultramar francesa de l'Oceà Índic
 Cantó de Saint-Louis, divisió administrativa francesa situat al departament de Guadalupe a la regió de Guadalupe
 Cantó de Saint-Louis-2, cantó de l'illa de la Reunió, regió d'ultramar francesa de l'Oceà Índic
 Saint Louis (Seychelles), districte administratiu de les illes Seychelles
 Cantó de Saint-Louis-3, cantó de l'illa de la Reunió, regió d'ultramar francesa de l'Oceà Índic
 Île Saint-Louis, illa al centre de París emplaçada al 4t arrondissement
 Pont Saint-Louis, pont al 4t districte de París
 Saint-Louis (regió de Senegal)
 Miscel·lània:
 Spirit of Saint Louis, aeroplà amb el qual el pilot Charles Lindbergh va creuar per primera vegada l'Atlàntic
 Saint Louis Cardinals, club professional de beisbol estatunidenc de la ciutat de Saint Louis (Missouri)
 MS St. Louis, transatlàntic alemany conegut especialment pel viatge que va realitzar el 1939
 St. Louis Bombers, equip de la NBA amb seu a Saint Louis, Missouri
 Saint Louis Suns United FC, club de futbol de la ciutat de Victòria, Seychelles
 St. Louis Hawks
 Museu d'Art de Saint Louis